

Personalidades
Joaquim Roriz
Aydano Roriz, um escritor brasileiro
Gabriel Roriz, ator brasileiro
Olga Roriz, uma bailarina portuguesa
Weslian Roriz, ex-primeira-dama do Distrito Federal

Freguesias portuguesas
 Roriz (Barcelos)
 Roriz (Chaves)
 Roriz (Santo Tirso)

Ver também 
 Reriz - freguesia no concelho de Castro Daire, Portugal

Desambiguação